Csaba Szigeti (zanger), een Hongaars zanger
 Kris Evans (geboren Csaba Szigeti), een Hongaars pornoster